Думи́ничи — топоним в России:

 Думиничи — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Думиничи — рабочий посёлок, административный центр Думиничского района Калужской области.
 Думиничи — станция (населённый пункт) в Думиничском районе Калужской области.
 Думиничи — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Думиничи — железнодорожная станция Московской железной дороги.

См. также 
 Думиничский район
 Городское поселение «Посёлок Думиничи»
 Сельское поселение «Деревня Думиничи»